Reybaud est un patronyme porté notamment par :

 Fanny Reybaud (1802-1870), romancière du  ;
 Louis Reybaud (1799-1879), économiste, journaliste, homme de lettres et homme politique français.

Homonymie de patronyme